Fürth (Bayern) Hauptbahnhof, een station in Fürth.
Fürth Hauptbahnhof (metrostation), een station van de metro van Neurenberg.